Bardou bezeichnet die Ortsnamen von

Bardou (Dordogne), französische Gemeinde im Département Dordogne
Bardou (Hérault), französisches Bergdorf nahe Mons la Trivalle/Montpellier im Département Hérault

und den Familiennamen von

 Emanuel Bardou (1744–1818), Schweizer Bildhauer in Berlin tätig.
 Etienne-Auguste-Joseph-Louis Bardou (1834–1903), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Coimbatore in Indien
 Johann P. Bardou, deutscher Porträtmaler und Pastellist
 Paul Joseph Bardou (1747–1814), Hofmaler von Stanislaus II. August Poniatowski in Warschau
 Karl Wilhelm Bardou (1774–1842), Porträtmaler in Berlin und Russland, Sohn von Emanuel